Numa Marci el Vell, company de Numa Pompili
 Numa Marci el Jove, gendre de Numa Pompili i pare de Ancus Marci